

Musique 
 Les Stones, appellation courante de The Rolling Stones, groupe de rock 'n' roll britannique créé dans les années 1960 par Brian Jones.
 Stones, chanson du groupe suisse Zibbz ayant représenté la Suisse au Concours Eurovision de la chanson 2018.

Patronyme 

 Cameron Stones, bobeur canadien.
 Dwight Stones, athlète américain.
 John Stones, footballeur anglais.
 Margaret Stones, illustratrice botanique australienne.
 Tad Stones, réalisateur américain.

Voir aussi 
 

Patronyme anglais